Белагаш — название населённых пунктов в Казахстане:
 Белагаш — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Белагаш — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Белагаш (быв. Хорошевское) — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Белагаш — село в Баянаульском районе Павлодарской области.